Chroom (element)
 Chromium (software), een webbrowser
 Chromium OS, een besturingssysteem